Васи́лий Васи́льевич Его́ров:
 Егоров, Василий Васильевич (1914—2007) — советский фотокорреспондент.
 Егоров, Василий Васильевич (1923—1964) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.